Giłwa – rzeka płynąca przez Pojezierze Olsztyńskie
 Giłwa – jezioro na Pojezierzu Olsztyńskim